Gottfried Herzfeld ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Herzfeld (Pädagoge) (Gottfried Georg Herzfeld; 1885–1976), deutscher Pädagoge, Autor und Ministerialbeamter 

Gottfried Herzfeld steht für:

 Bankhaus Gottfried Herzfeld (auch Bankhaus Gottfried & Felix Herzfeld), deutsches Bankhaus